Уи́тлок () — английская фамилия.
 Уитлок, Макс (род. 1993) — английский гимнаст, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Уитлок, Саймон (род. 1969) — австралийский игрок в дартс.
 Уитлок, Харольд (1903—1985) — британский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Уитлок, Эд (1931—2017) — канадский бегун, обладатель мировых рекордов в категории «Мастерс».
 Бобби Уитлок (род. 1948) — американский певец и музыкант.

См. также 
 Уитлок-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Pelham Line.